Mantola steht für:

 eine Radiomarke des Unternehmens Goodrich Corporation in der Zeit von 1930 bis in die 1950er
 ein eng begrenztes Gebiet im Zentrum der indischen Stadt Agra
 das britische frachtfahrende Passagierschiff Mantola (Schiff, 1916)
 das britische frachtfahrende Passagierschiff Mantola (Schiff, 1921)

Siehe auch:
 Mandola